Mnàsea o, alla maniera greca, Mnasèa (), può riferirsi a:
Mnasea di Patara o di Patrasso, mitografo ellenistico
Mnasea, padre del filosofo stoico Zenone di Cizio
Settimio Mnasea (fl. IV secolo), uomo politico del tardo impero romano
Mnaseas è un genere di farfalle della famiglia delle Hesperiidae